Le Hong Kong Open 2011 est l'édition 2011 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 15 au .
James Willstrop gagne son premier Hong Kong Open, en battant Karim Darwish en finale.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2011
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 
 

Masculin 2011
PSA World Series 2011
Sport en Chine en 2011
2011 à Hong Kong
Sport en novembre 2011